Курдский национализм (, ) — политическая идеология, а также общественно-политическое движение, выступающее за признание национальной самобытности курдов, в основе которой лежит убежденность в существовании обособленной курдской идентичности, уходящей своими корнями в древнюю историю, а также в необходимости самоопределения курдского народа на его исторической территории, в основном на территории смежных государств: Турции, Ирака, Ирана и Сирии. В наши дни эти территории находятся на севере Ирака (Южный Курдистан), северо-западе Ирана (Восточный Курдистан), юго-востоке Турции (Северный Курдистан), а также территории на севере и северо-западе Сирии (Западный Курдистан).

Ранний курдский национализм берёт начало со времён Османской империи, где он стал ярким выражением стремлений народа. После падения Османской империи земли, населённые преимущественно курдами, были разделены между Ираком, Сирией и Турцией, что сделало курдов значительным этническим меньшинством в каждом из новообразованных государств. Курдские националистические движения преследуются властями Турции и Ирана из-за опасения потери территорий в пользу потенциально независимого Курдистана.

С 1970-х годов иракские курды добивались большей автономии и даже полной независимости от режима партии Баас, которая ответила на это жестокими репрессиями. В 1980-х годах вооружённый мятеж во главе с Рабочей партией Курдистана (РПК) бросил вызов турецкой власти, на что та откликнулась введением военного положения. После войны в Персидском заливе в 1991 году иракские курды были защищены от армии иракского правителя Саддама Хусейна бесполётной зоной под командованием НАТО, что позволило им создать значительную автономию и самоуправление без контроля иракского центрального правительства. После вторжения коалиционных сил в Ирак в 2003 году, в результате которого произошло свержение диктатора Саддама Хусейна, Иракский Курдистан стал автономной областью, получив значительные права в самоуправлении, но так и не дойдя до полной независимости.

Курдский национализм уже давно поддерживается и продвигается курдской диаспорой по всему миру.

История 

Курдская националистическая борьба впервые возникла в конце XIX века, когда объединённое движение поставило себе целью создание курдского государства. Время от времени вспыхивали восстания, но только через десятилетия после османской центристской политики XIX века появилось первое современное курдское националистическое движение, возникшее из восстания во главе с Шейхом Убейдуллой — курдским помещиком и главой влиятельной семьи Шемдинан. В 1880 Убейдулла потребовал политической автономии или даже полной независимости для курдов и признание государства Курдистан без вмешательства как со стороны турецкой, так и персидской власти. Восстание против династии Каджары и Османской империи в конечном итоге было подавлено османами, после чего Убейдуллу и других выдающихся участников депортировали в Стамбул.

Курдское националистическое движение, возникшее после Первой мировой войны и падения Османской империи, во многом было реакцией на изменения, происходившие по всей Турции. Это были прежде всего радикальная секуляризация, которую курды-мусульмане решительно не восприняли, централизация власти, которая угрожала власти местных вождей и курдской автономии, а также стремительно растущий турецкий этнический национализм в новой Турецкой Республике, который, очевидно, угрожал социальным отторжением курдов. Западные государства (в частности, Великобритания), которые боролись с турками, также пообещали курдам выступить гарантами по вопросу курдской независимости, но впоследствии данное обещание было нарушено. Одной из организаций, заслуживающей внимания, является Общество по улучшению положения Курдистана (), которое занимало ведущее место в создании отдельной курдской идентичности. Это дало преимущество в период политической либерализации второй конституционной эры (1908—1920) Турции: возрождённый интерес к курдской культуре и языку был трансформирован в политическое движение по национальному признаку. Данный акцент на курдов как отдельную этническую принадлежность был поддержан российскими антропологами примерно в начале XX века, которые предполагали, что курды принадлежат к европейской расе (по сравнению с азиатскими турками), основываясь на их физических характеристиках и языке, который является частью индоевропейской языковой семьи. При относительно открытом правительстве 1950-х годов курды получили политические должности и начали работать в рамках Турецкой Республики для достижения своих интересов, но это движение в сторону интеграции было остановлено государственным переворотом 1960. В 1970-х годах произошла эволюция курдского национализма в сторону марксистской политической мысли, которая повлияла на новое поколение курдских националистов, выступавших против местного строя, что служило традиционным источником оппозиции к власти. 27 ноября 1978 года была создана боевая сепаратистская Рабочая партия Курдистана (РПК).

Примечания

Источники 
 Behrendt, Günter Max (1993). Nationalismus in Kurdistan. Hamburg, ISBN 3-89173-029-2.

 

 

 

Курды